Condorito — série de tira em quadrinhos
 Condorito: la película — filme de 2017 baseado na série
 Parque Nacional Quebrada del Condorito — na província de Córdova, Argentina